Пётр Леонтьевич Кульбака (1902—1971) — партизан Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1944).

Биография 

Пётр Кульбака родился 8 июля 1902 года в селе Хотминовка (ныне — Глуховский район Сумской области). После окончания трёх классов школы работал сначала батраком, затем стал вести своё хозяйство. В 1924—1927 годах служил в Рабоче-крестьянской Красной Армии. Экстерном окончил семь классов школы. Демобилизовавшись, работал в торговле и народном хозяйстве, перед войной был заведующим торговым отделом Глуховского райисполкома.

В начале Великой Отечественной войны Кульбака по указанию райкома партии возглавил формирование партизанского отряда. С сентября 1941 года отряд действовал в немецком тылу, совершая диверсии, уничтожая важные объекты. Так, в конце сентября 1941 года партизаны Кульбаки уничтожили шоссейный и железнодорожный мосты. Зимой 1941—1942 годов отряд Кульбаки объединился с Путивльским отрядом и вместе с ним провёл ряд диверсий против оккупационных войск. Весной 1943 года отряд Кульбаки совместно с другими партизанами уничтожил большое количество пароходов и катеров на Припяти. Когда противник попытался переправиться через реку и разгромить партизан, отряд Кульбаки сыграл важную роль в отражении этой атаки. В дальнейшем Кульбака принимал участие в двух рейдах партизанского соединения Сидора Ковпака. С января 1944 года он командовал полком 1-й Украинской партизанской дивизии.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 7 августа 1944 года за «особые заслуги в развитии партизанского движения на Украине, за личный героизм и отвагу, проявленные в боях за Родину» Пётр Кульбака был удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» за номером 4327.

В апреле 1945 года Кульбака вернулся в Глухов, где до выхода на пенсию в 1964 году находился на хозяйственной работе. Умер 10 февраля 1971 года, похоронен на Вознесенском кладбище Глухова.

Был награждён двумя орденами Ленина, орденом Красной Звезды и рядом медалей.

Бюст Кульбаки установлен в Спадщанском лесу.

Примечания

Литература 

 
 В путешествие по Сумщине. Харьков, 1979.
 Вершигора П. П. Рейд на Сан и Вислу. — Киев,1960.
 Герої партизанської боротьби на Україні. — Київ, 1948 кн. 1.
 Гриченко И. Т., Головин Н. М. Подвиг. — Харьков: Прапор, 1983.
 Ковпак С. А. Від Путивля до Карпат. Київ, 1975.
 Люди легенд. Выпуск 1. М., 1965.
 Подвигом прославленные. Киев, 1985.
 Руднев С. В. Легендарный рейд. Дневник о Карпатском рейде. Письма. Ужгород, 1967.
 Украинская ССР в Великой Отечественной войне … 1941—1945 гг. Т.2. Киев, 1975.

Партизаны Великой Отечественной войны
Похороненные в Глухове